Business Activity Monitoring (BAM)
 marka zamienna (BAM)
 Kolej Bajkalsko-Amurska (BAM)